La Rinconada (gmina w Hiszpanii w prowincji Sewilla)
 La Rinconada de la Sierra (gmina w Hiszpanii w prowincji Salamanka)
 La Rinconada (miasto w Peru)